Peroza ima više značenja:
 Peroza (Potenca)
 Peroza (Torino)